In Darkness steht für:

 In Darkness (2011), polnisch-deutsch-kanadischer Film von Agnieszka Holland
 In Darkness (2018), amerikanisch-britischer Film von Anthony Byrne